Рипе:

 Рипе — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, подчиняется административному центру Анкона.
 Рипе, Юлиус (1903—1983) — оберштурмбаннфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.